Nedlitz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Nedlitz, Gommern – ort, Gommern, Sachsen-Anhalt, 
 Nedlitz,  Zerbst – ort,  Zerbst, Sachsen-Anhalt,